Capitão Domingos Barbosa Calheiros. Filho de Domingos Barbosa e de Maria Rodrigues. Casou com Maria Maciel, sendo cunhado portanto de Estêvão Ribeiro Baião Parente.

Silva Leme estuda sua família no volume VIII pg 241 de sua «Genealogia Paulistana». Foi grande sertanista desde 1646; derrotado em 1651 como veremos abaixo, ainda em 1658, sexagenario, comandou leva à Bahia.

Na Quaresma de 1651, aproveitando-se de se encontrar Portugal em guerra com Espanha, os paulistas planejaram atacar os missionarios simultaneamente por quatro pontos referentes aos rios Paraná e Uruguai - tendo mesmo havido a louca idéia de uma vaga marcha até Buenos Aires! Vão ameaçar a cidade espanhola de Corrientes, na mesopotâmia dos rios Paraná e Uruguai, atacando reduções.

O fato é que em maio de 1651 os jesuítas continuavam prevenidos, pois os paulistas continuavam a atacar no Itatim. Partiu um verdadeiro exército da Redução de Nossa Senhora do Mbororé para tomar a ofensiva, capitaneados pelo índio D. Inácio Abiarú, que alcançou a tropa paulista nos Pinhais de Santa Teresa e lhes impôs uma derrota memorável. Era chefe dos paulistas Domingos Barbosa Calheiros, sendo seu imediato Brás Rodrigues de Arzão; tomando os paraguaios sua munição de guerra e de boca e ainda um pendão com a efígie de Santo Antônio.

Diz o livro «Ensaios Paulistanos», Editora Anhambi, São Paulo, 1958, página 634 que «em 1651, assinalava-se na mesopotâmia argentina a bandeira de Domingos Barbosa Calheiros que esteve às portas de Corrientes, causando aos espanhóis o maior receio por constar que visava atacar Buenos Aires, tentativa aliás malograda e sobre a qual há obscura documentação.»

Os paulistas desistiram, mas o Tape já estava devastado como o Guairá e os territórios reconhecidos pelos espanhóis como pertencentes a Portugal. Os jesuítas que abandonaram o Guairá tinham ido fundar reduções novas no baixo Mato Grosso, as de Xerez, Tarém, Mboimboi, Terecañi, Maracaju, Caaguaçu, Guarambaré, Atira, Nossa Senhora  Fé... a chamada província do Itatim, por capital Vila Real do Espírito Santo, fundada em território paraguaio após a destruição do Guairá.

A 21 de setembro de 1657 o Governador Geral do Brasil, Francisco Barreto, empenhado em combater o gentio bravio na Bahia, solicitou dos camaristas de São Paulo a eleição de um cabo, dois capitães e 20 ou mais sertanistas práticos. Em 20 de fevereiro de 1658 a Câmara escolheu Domingos Barbosa Calheiros, já sexagenário, e para capitães adjuntos Fernando Ortiz de Camargo o Moço e Bernardo Sanches de Aguiar. Deveriam embarcar de Santos em maio.

A 4 de setembro de 1658, o Governador Francisco Barreto dava na Bahia  patente de capitão-mor a Domingos Barbosa Calheiros, e Regimento passado pelo Conde de Óbidos para se guiar na jornada, mandando que seguisse para a cachoeira dos Barcos, agregando ali os índios das aldeias do Jaguaripe, conforme instruções já dadas ao sargento-mor Pedro Gomes. Seguiriam o caminho dos Tocos, arrebanhando mais 40 escravos e 40 cavalos e marchariam para a Jacobina, onde juntaria a gente das aldeias de índios mansos. Os índios amigos paiaiás serviriam de reforço. Depois, devia a bandeira guerrear as sete aldeias dos maracá-açus e tupinis, na região do Orobó.

Em 14 de outubro de 1658, Francisco Barreto, por carta, avisou aos edis de São Paulo que Domingos Barbosa Calheiros iria penetrar o sertão embora sem trazer toda a gente prometida. Na tropa, contava com Manuel Garcia Bernardes (paulista, filho de Miguel Garcia Bernardes e Maria Fernandes, que morreria na aldeia de Tapuricé em 1659); Diogo Domingues de Faria, descrito por Silva Leme no volume VII pg 103 de sua «Genealogia Paulistana», capitão-mor de Paranaguá com D. Rodrigo de Castelo Branco, que morreria em Sorocaba em 9 de fevereiro de 1690; João da Costa Leal, cuja família é descrita por Silva Leme no volume VII, pg 288, da mesma obra, casado com Antônia Gonçalves, fª d Lourenço Gomes Ruxaque; Francisco Leite e João Jorge Leite (que, com Jerônimo Pedroso de Barros fizera a entrada de 1641, que também morreria no sertão de Tapuricé em 1659) e o capelão Mateus Nunes de Siqueira.

Em outubro de 1660 os sobreviventes da bandeira reaparecem em São Paulo. Iludidos no roteiro pelo guia, tiveram fim desastroso, pois os índios paiaiás mataram e comeram os Paulistas que haviam ficado de guarda às munições de guerra.

Uma filha sua casou com Antônio Rodrigues de Medeiros.

História do estado de São Paulo
Bandeirantes (sertanistas)